Сан Стефано може да се отнася за:
 Сан Стефано, квартал на Истанбул, Турция
 Сан-Стефано (село), село в България
 Сан Стефано (улица във Варна)
 Сан Стефано (улица в София)